Passionsaltäre zeigen plastische und/oder gemalte Darstellungsfolgen der Leidensgeschichte Christi. Im Mittelfeld steht fast immer eine mehr oder weniger figurenreiche Kreuzigungsgruppe.
 Passionsaltar der Marktkirche (Hannover) 
 Passionsaltar von Orsoy 
 Passionsaltar der St.-Johannes-Kirche Wiefelstede
 Warendorfer Passionsaltar